Пина́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Пинаева, Елизавета Сергеевна  (1900—1995) — немецко-французская киноактриса русского происхождения.
 Пинаева, Людмила Иосифовна (урождённая Хведосюк; род. 1936) — советская спортсменка (гребля на байдарках).